Jorge Blanco (ur. 1945) – wenezuelsko-amerykański artysta, rzeźbiarz i ilustrator
 Jorge Blanco – argentyński reżyser aktywny w XXI wieku
 Jorge Blanco (ur. 1991) – meksykański piosenkarz, autor tekstów, aktor, tancerz i instrumentalista
 Jorge Blanco (ur. 1993) – hiszpański lekkoatleta

Zobacz też 
 Salvador Jorge Blanco